Okręgowe rozgrywki w piłce nożnej woj. rzeszowskiego (1947)
 Okręgowe rozgrywki w piłce nożnej woj. rzeszowskiego (1950)
 Okręgowe rozgrywki w piłce nożnej woj. rzeszowskiego (1951)
 Okręgowe rozgrywki w piłce nożnej woj. rzeszowskiego (1952)
 Okręgowe rozgrywki w piłce nożnej woj. rzeszowskiego (1960)